Эксцентрик ( ех — из и centrum — центр):

 Эксцентрик — мебельное крепление, широко используемое при изготовлении корпусной мебели.
 Эксцентрик, в технике — вид валовой конструкции.
 Эксцентрик, в искусстве, чаще всего, артист — амплуа циркового или эстрадного остро-характерного комика, исполнительская манера которого изобилует гротесковым изображением резких, алогичных и нелепых действий персонажа.
 Эксцентрик, в астрономии — вспомогательная окружность в геоцентрической системе мира, введённая Гиппархом для представления годового обращения Солнца вокруг Земли с помощью движения по окружности с постоянной угловой скоростью. Неравномерность движения Солнца по эклиптике объяснялась тем, что оно движется (равномерно) по окружности эксцентрика, центр которого не совпадает с Землёй.
 Эксцентрик, в астрономии — газовый гигант, вращающийся по сильно вытянутой орбите.
 Эксцентрик, в психологии — человек, отличающийся нестандартным поведением, лежащим в пределах клинической нормы.

Ссылки